Windham County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Windham County (Connecticut)
Windham County (Vermont)